Die Endrunde der ersten Futsal-Afrikameisterschaft 1996 wurde vom 16. bis 21. April 1996 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ausgetragen. Der Turniersieger und  Afrikameister Ägypten qualifizierte sich für die in Spanien stattfindende Futsal-Weltmeisterschaft 1996.

Abschlusstabelle

Spiele 

|}

Weblinks 
 African Futsal Championship 1996. In: rsssf.com (28. August 2009), abgerufen am 13. Mai 2018 (englisch).

1996
Sportveranstaltung in Kairo
Futsalveranstaltung 1996
Futsal (Ägypten)